Джу́лиан Со́релл Ха́ксли (, , Лондон, Великобритания— , Лондон, Великобритания) — английский биолог, эволюционист и гуманист, политик. Один из создателей Синтетической теории эволюции. Первый генеральный директор ЮНЕСКО, также сыгравший одну из основных ролей в создании этой организации и Всемирного фонда дикой природы.

Член Лондонского королевского общества (1938), член-корреспондент Французской академии наук (1948).

Биография 
Джулиан является потомком древнего рода Хаксли, внуком Томаса Хаксли (Гексли), его родным братом был известный писатель Олдос Хаксли, а единокровным братом — нобелевский лауреат Эндрю Хаксли.

Окончил Бейллиол-колледж Оксфордского университета, где в 1910—1912 гг. читал лекции по зоологии.

В 1956 году получил медаль Дарвина Королевского общества. В 1958 году был удостоен рыцарского звания.

Личные взгляды 
Джулиан активно выступал за распространение гуманистических ценностей, был членом многих гуманистических организаций, в том числе членом Международного гуманистического и этического союза. Вместе с Альбертом Эйнштейном, Томасом Манном и Джоном Дьюи входил в руководство .

Научный вклад 
 Синтетическая теория эволюции
Джулиан Хаксли внёс большой вклад в создание синтетической теории эволюции, сыграл значительную роль в её популяризации.
 Термины
Джулиан Хаксли ввёл в научный оборот ряд терминов, широко использующихся в современной науке:
 , 1914.
 Этническая группа, 1936.
 , 1938.
 Морф, 1942.
 Клада, 1957.
 Трансгуманизм, 1957.
 Эволюционный уровень, 1959.

Награды 
 Медаль Дарвина

Биографии 
 Baker John R. 1978. Julian Huxley, scientist and world citizen, 1887—1975. UNESCO, Paris.
 Clark, Ronald W. 1960. Sir Julian Huxley. Phoenix, London.
 Clark, Ronald W. 1968. The Huxleys. Heinemann, London.
 Dronamraju, Krishna R. 1993. If I am to be remembered: the life & work of Julian Huxley, with selected correspondence. World Scientific, Singapore.
 Green, Jens-Peter 1981. Krise und Hoffnung, der Evolutionshumanismus Julian Huxleys. Carl Winter Universitatsverlag.
 Huxley, Julian. 1970, 1973. Memories and Memories II. George Allen & Unwin, London.
 Huxley, Juliette 1986. Leaves of the tulip tree. Murray, London [her autobiography includes much about Julian]
 Keynes, Milo and Harrison, G. Ainsworth (eds) 1989. Evolutionary studies: a centenary celebration of the life of Julian Huxley. Proceeding of the 24th annual symposium of the Eugenics Society, London 1987. Macmillan, London.
 Olby, Robert 2004. Huxley, Sir Julian Sorell (1887—1975). In Oxford Dictionary of National Biography. (2680 words)
 Waters, C. Kenneth and Van Helden, Albert (eds) 1993. Julian Huxley: biologist and statesman of science. Rice University Press, Houston.

Примечания

Ссылки 

  

Выпускники Оксфордского университета
Преподаватели Лондонского университета
Преподаватели Кингс-колледжа (Лондон)
Политики Великобритании
Биологи Великобритании
Должностные лица ООН
Эволюционисты
Генеральные директора ЮНЕСКО
Награждённые медалью Дарвина
Лауреаты премии Калинги
Преподаватели Университета Райса
Деятели охраны природы
Члены Лондонского королевского общества
Члены-корреспонденты Французской академии наук
Награждённые медалью Годмана — Сэльвина
Почётные доктора Чикагского университета